Банчићи могу да буду:

 Банчићи (Љубиње), насељено мјесто у општини Љубиње, Република Српска, БиХ
 Банчићи (Столац), насељено мјесто у општини Столац, Федерација БиХ, БиХ